Nifontow (männliche Form) bzw. Nifontowa (weibliche Form) ist der Name folgender Personen:

 Anastasia Nifontowa (* 1979), russische Motorrad-Rennfahrerin
 Anna Nifontowa (* 1999), weißrussische Eisschnellläuferin
 Iwan Witaljewitsch Nifontow (* 1987), russischer Judoka
 Juri Borissowitsch Nifontow (* 1957), russischer Schauspieler
 Lika Alexejewna Nifontowa (* 1963), russische Schauspielerin
 Lucia Nifontowa (1913–1987), finnische Balletttänzerin
 Rufina Dmitrijewna Nifontowa (1931–1994), russische Schauspielerin